

Architettura 
 Villa Defregger – residenza nobiliare di Bolzano

Persone 
 Franz von Defregger – pittore austriaco
 Matthias Defregger – militare e vescovo tedesco, ausiliare dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga